Thomas Walde ist der Name folgender Personen:

* Thomas Walde (Journalist, 1941) (1941–2022), deutscher Journalist und Programmdirektor
 Thomas Walde (Journalist, 1963) (* 1963), deutscher Fernsehjournalist, Korrespondent und Moderator